Rhynchomecogaster är ett släkte av mångfotingar. Rhynchomecogaster ingår i familjen Siphonotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spetshuvuddubbelfotingar
Rhynchomecogaster